Elmwood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elmwood (Arkansas)
 Elmwood (Connecticut)
 Elmwood (Illinois)
 Elmwood (Indiana)
 Elmwood (Kentucky)
 Elmwood (Louisiana)
 Elmwood (Maine)
 Elmwood (Maryland)
 Elmwood (Massachusetts)
 Elmwood (Michigan)
 Elmwood (Missouri)
 Elmwood (Nebraska)
 Elmwood (New Hampshire)
 Elmwood (New York)
 Elmwood (North Carolina)
 Elmwood (Ohio)
 Elmwood (Oklahoma)
 Elmwood (Pennsylvania)
 Elmwood (Rhode Island)
 Elmwood (Tennessee)
 Elmwood (Texas)
 Elmwood (West Virginia)
 Elmwood (Wisconsin)
 Elmwood Corners (New Hampshire)
 Elmwood Estates (Virginia)
 Elmwood Heights (West Virginia)
 Elmwood Station (Massachusetts)

im NRHP gelistete Objekte:
 Elmwood (Cambridge, Massachusetts), ID-Nr. 66000364
 Elmwood Cemetery Gates, in Sycamore, Illinois, ID-Nr. 78003102
 Elmwood Cemetery Office and Entrance Bridge, in Memphis, Tennessee, ID-Nr. 78002632
 Elmwood Hall (Ludlow), in Ludlow, Kentucky, ID-Nr. 72000541
 Elmwood Historic District, in Providence, Rhode Island, ID-Nr. 80004603
 Elmwood Manor, in Bay St. Louis, Mississippi, ID-Nr. 86003820
 Elmwood Park (Syracuse), in Syracuse, New York, ID-Nr. 05000439
 Elmwood Place (Irwin), in Irwin, Ohio, ID-Nr. 79001972
 Elmwood Plantation, in Gatesville, North Carolina, ID-Nr. 72000963
 Elmwood-on-the-Opequon, in Kearneysville, West Virginia, ID-Nr. 06000165

Sonstiges:
 Elmwood Hall, eine vormalige Presbyterianische Kirche in der University Road in Belfast (Nordirland)

Siehe auch:
 Elmwood Park
 Elmwood Place
 Elmwood Township
 Elmwood Terrace